При составлении текста использованы материалы справочно-информационного портала ГРАМОТА.РУ (gramota.ru).

Склонение географических названий в русском языке: очень многие собственные имена географических объектов — географические названия (топонимы), прежде всего славянские, в русском языке склоняются по падежам.

Общие положения 
Название географического объекта, употреблённое в функции приложения с обобщающими (родовыми) географическими терминами город, район, село, деревня, хутор, река и т. п., согласуется с определяемым обобщающим (родовым) словом, то есть склоняется, если топоним русский, славянский или давно заимствован и освоен русским языком.

Географические названия склоняются 
1. В сочетании со словом город названия склоняются независимо от их рода: из города Самары, в городе Москве. Вариант в городе Москва не соответствует литературной норме. Правильно: в городе Москве (не в городе Москва), в городе Санкт-Петербурге, у города Ишимбая (не у города Ишимбай), из города Киева, над городом Парижем;

2. В сочетании с другими обобщающими словами, род которых совпадает с родом названия: в деревню Петровку, под хутором Михайловским, в селе Красном, на острове Валааме, на берегу реки Волги, на Зелёном мысе (не на мысе Зелёный), долина Сухого ручья (не долина ручья Сухой), на Русском острове (не на острове Русский).

3. Названия, оканчивающиеся на -ово, -ёво, -ево, -ино, -ыно, без обобщающего слова: в Бирюлёве, в Новокосине, в Купчине, в Автове, в Парголове.

4. Названия улиц обычно согласуются с определяемым словом, если имеют форму женского рода: на улице Сретенке; и не согласуются, если имеют форму мужского рода или представляют собой составное название: на улице Балчуг, по улице Борисовские Пруды. Но: на Балчуге, по Борисовским Прудам.

5. Названия, имеющие форму полного прилагательного, как правило, склоняются: в городе Железнодорожном, на Красной площади, на Зелёном проспекте (не на проспекте Зелёный), на Ладожском озере, по Белой реке, на Лысом холме (не на холме Лысый), в Баргузинском заповеднике, на Гыданском полуострове, в Мозамбикском проливе, в Силезском воеводстве.

Географические названия, употреблённые в сочетании с родовым словом, не склоняются, если 
1. род обобщающего термина не совпадает с родом имени собственного: в селе Углянец, в районе Люблино, на озере Байкал, в реке Урал;

2. названия оканчиваются на -е, -о: между городами Молодечно и Дорожно, до города Гродно, из города Видное;

3. название существует в форме множественного числа: в городе Великие Луки, в городе Бережаны.

Правильно: в Великих Луках, в Углянце, из Видного, но: в городе Великие Луки, в селе Углянец, из города Видное.

Славянские названия, оканчивающиеся на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о) 
Русские и другие славянские топонимы на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о) традиционно склоняются: храм в Осташкове, вокзал в Венёве, старый город в Лю́блине, телебашня в Останкине, дача в Переделкине, шоссе к Строгину́, строительство в Новокосине́, маршрут из Люблина́, политехнический колледж в Колпине. Например, у М. Ю. Лермонтова: Недаром помнит вся Россия про день Бородина́!

Однако в XX веке сложилась тенденция к использованию несклоняемых вариантов. Истоки этого явления — в картографическом и военном деле. Военные топографы, штабы в приказах и сводках имеют дело с неизменяемыми географическими названиями, совпадающими по форме с надписями на топографической карте. Это сделано, дабы избежать путаницы в дублетных названиях без окончания (Ростов и Ростово, Иванов и Иваново, Белов и Белово и т. д.). Филолог Р. А. Агеева в своей статье утверждает, что русско-японская война (1904—1905 годов) была проиграна Россией отчасти из-за неточной транскрипции японских топонимов, и приказ во избежание путаницы употреблять в военных донесениях географические названия только в именительном падеже был издан ещё в царской армии.

После переименований послереволюционного и предвоенного времени, когда на карте появились как крупные города, названные фамилиями (Ворошилов, Калинин, Киров, Молотов, Куйбышев, Пушкин, Чкалов и т. д.), так и дополнительные сёла, названные таким же образом, но в среднем роде, проблема ещё больше обострилась. В годы Великой Отечественной войны не только у многочисленных военных, но и у гражданских людей стала появляться привычка не склонять названий населённых пунктов и других объектов местности: всё это время люди читали в армейских приказах и слышали во фронтовых сводках по радио только несклоняемые формы.

«Русская грамматика» 1980 года сообщала:

Спустя ещё два-три десятка лет несклоняемые варианты так широко распространились, что склоняемый вариант — изначально единственно верный — многими уже воспринимался и воспринимается как ошибочный. Если Анна Ахматова в своё время возмущалась, когда слышала живём в Кратово вместо правильного живём в Кратове, то теперь употребление в Кратове, в Строгине́, в Люблине́ нередко расценивается как порча языка. Но именно такое произношение и написание отвечает внутренним закономерностям русского языка и соответствует строгой литературной норме. Хотя в XXI веке наблюдается возврат серьёзных СМИ к традиционной норме, многими стала считаться нормативной и несклоняемость рассматриваемых названий.

Закрепилась также тенденция к неизменяемости ойконимов на -ово, -ёво, -ево, -ино, -ыно при их употреблении в качестве приложения к обобщающему термину.

Кандидат филологических наук, главный редактор интернет-портала ГРАМОТА.РУ Владимир Пахомов пишет:

Кандидат филологических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метрополитена при Правительстве Москвы Р. А. Агеева излагает это правило иначе:

В справочнике Т. Ф. Ивановой и Т. А. Черкасовой «Русская речь в эфире» обращается

Не следует путать окончания некоторых названий в творительном падеже с соответствующими окончаниями созвучных фамилий людей, например: битва под Бородино́м (Бородино́ — деревня), но я знаком с Бородины́м (Бородин — фамилия).

Сложносоставные топонимы 
Первая часть сложносоставных топонимов должна склоняться как в сочетании с родовым термином, так и без него, если топоним русский или освоен русским языком: из Камня-Каширского, в Переславле-Залесском, в Могилёве-Подольском, в Ростове-на-Дону; в городе Петропавловске-Камчатском, в городе Комсомольске-на-Амуре, в городе Ростове-на-Дону. Бывают, однако, исключения: в Гусь-Хрустальном.

Справочники дают два варианта склонений сдвоенных топонимов, у которых первая часть названия морфологически имеет средний род: Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво, Орехово-Борисово, Выхино-Жулебино, Хорошёво-Мнёвники, Царицыно-Дачное (прежнее название железнодорожной станции), Коньково-Деревлёво и др. Первая часть таких названий — как и другие подобные топонимы — может традиционно склоняться: электричка из Орехова-Зуева, поселились в Орехове-Борисове, подъехал к Царицыну-Дачному, но может также и не склоняться, например, поезд из Орехово-Зуева.

В топонимах из двух слов, прочно слившихся в одно, с первой частью Спас-, Усть-, Соль- (Спас-Клепики, Спас-Угол, Усть-Воркута, Усть-Ладога, Усть-Илим, Соль-Вычегодск и др.), склоняются только последние их части.

Гидронимы, состоящие из собственного названия и слова «река», склоняются обеими частями: «в Москве-реке», «на Каме-реке» и «за Сестрой-рекой» и т. д.

Названия республик 
Если название республики оканчивается на -ия или -ея, то правильно согласовывать его со словом республика: в Республике Македонии, Правительство Республики Кореи.

В официальных документах отмечена несклоняемость таких названий республик: полномочный представитель Республики Кения, в Республике Корея, Кабинет Министров Республики Адыгея. В журналистской и повседневной речи эти топонимы, как правило, склоняются.

Одно время полное официальное название ФРГ было принято в форме Федеративная Республика Германии. Такая форма, например, использована в «Большой советской энциклопедии». После объединения Восточной и Западной Германии по взаимной договорённости Германии и России было принято решение не склонять слово Германия в официальном названии государства. Правильно: Федеративная Республика Германия (не Федеративная Республика Германии).

Остальные названия со словом республика обычно не согласуются: в Республике Сингапур, в Республике Саха, в Республике Куба.

Иноязычные географические названия

Оканчивающиеся на -а 
Распространено склонение освоенных русским языком названий на -а: в Вероне, в Бухаре, до Анкары, из Иокогамы.

Не склоняются оканчивающиеся на -а французские географические названия: Карпантра́, Курбевуа́, Ла-Сьота́. Однако названия, которые приобрели в русском языке окончание -а, склоняются: Тулуза (Toulouse), Женева (Genève), Лозанна (Lausanne), Сена (Seine) — в Тулузе, в Женеве, в Лозанне, по Сене.

Не принято склонять эстонские и финские названия: Сиргала, Кунда, Йоутса. Грузинские и абхазские географические названия также обычно не склоняются. Но могут склоняться названия курортов: в Пицунде.

Не характерно склонение для многосложных топонимов Италии, стран испанского, португальского языков: от Санта-Тереза-ди-Рива, в Сантьяго-де-Куба, из Сантьяго-де-Компостела, от Сан-Жуан-да-Мадейра, до Жуис-ди-Фора.

Названия большинства административно-территориальных единиц зарубежных стран, употребляемые в функции приложения, не склоняются: в штате Алабама, в провинции Гранада. Но: в Алабаме, в Гранаде.

Оканчивающиеся на -е, -о, -и, -ы 
Иноязычные названия на -е и -о (кроме славянских названий, о которых сказано выше) в литературном языке относятся к несклоняемым: в Кале́, Оренсе, Осло, Токио, Бордо, Мехико, Сантьяго, Гродно, Вильно, Ковно.

Названия на -и обычно также несклоняемы: из Хельсинки, из Чили, в Тбилиси, в Нагасаки, в Гоби, по Иравади. Но названия типа: в Гималаях, в Пиренеях, как правило, склоняются, поскольку они представляют собой существительные во множественном числе, образованные по правилам русского языка от иноязычных корней.

Аналогично, топонимам на -ы также свойственна склоняемость: в Фивах, Татрах, Каннах, Чебоксарах.

Оканчивающиеся на согласный 
Такие названия обычно не склоняются, когда они употреблены в качестве приложения: в городе Луисвилл, в городе Мобёж, в городе Бенидорм, в штате Техас, в провинции Куангбинь, на острове Лусон, к озеру Чад. Но для освоенных русским языком названий склонение является нормальным: в городе Вашингтоне, в городе Париже, в городе Каире.

Склоняемость подобных названий резко возрастает, если они не употреблены в качестве приложения: от города Мата́нсас, но от Матансаса, близ города Канпур, но близ Канпура, на хребте Гиндукуш, но на Гиндукуше.

Сложносоставные 
Склоняться может, как правило, только последняя часть иноязычных сложносоставных наименований: в Алма-Ате, под Буэнос-Айресом, до Санта-Клары, из Йошкар-Олы. Исключениями являются названия, составленные по образцу «город на реке»: во Франкфурте-на-Майне, из Стратфорда-на-Эйвоне.

Если сложный топоним употреблён в функции приложения (со словами город, столица, местечко, порт и подобными), то он и в последней части не изменяется: в городе Санта-Крус, до города Санта-Клара.

Не склоняются сложносоставные географические названия, заимствованные из романских языков с окончанием на -а безударное: в Сантьяго-де-Куба;

Не склоняются сложносоставные наименования со второй частью -стрит, -сквер, -парк, -палас: Беверли-Хиллз, Лонг-Бич, Даунинг-стрит, Юнион-сквер, Фридрих-штадт-палас, Энмор-парк.

Не склоняются сложносоставные географические названия типа: Пер-Лашез, Майн-Милл, Кливленд-Хайтс, Пуэрто-Монт.

Склоняются сложносоставные названия славянского происхождения, являющиеся существительными при наличии словообразовательных признаков прилагательных, например: Бяла-Подляска — из Бяла-Подляски, Банска-Бистрица — до Банска-Бистрицы.

 Склонение топонимов как условие однозначности 
Пренебрежение склонением топонимов может порождать неоднозначности в письменной речи, примеры которых подчёркнуты в таблице.

 См. также 
 Топоним
 Топонимика
 Склонение
 Падеж
 Имя собственное
 Ономастика

 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 Михаил Матрёнин. Склонять ли Колпино? // Окно. Газета Колпинского района. — 15 октября 2009.
 Илья Бирман''. О склонении названий некоторых населённых пунктов. — 12 ноября 2006.

Топонимика
Ономастика
Словоизменение
Грамматика русского языка